Ключево́й — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области России.

Географическое положение 
Посёлок Ключевой муниципального образования «Серовский городской округ» Свердловской области расположен в 11 километрах (по автотрассе в 12 километрах) к западу-северо-западу от города Серова, на левом берегу реки Замарайка (левый приток реки Каква). В окрестностях посёлка, в 2 километрах к северу проходит автотрасса Серов — Североуральск. А в самом посёлке имеется пруд.

История 
В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Замарайка переименован в Ключевой.

Население

Инфраструктура 
На территории посёлка действует фельдшерско-акушерский пункт. Посёлок электрифицирован. Централизованные инженерные сети не развиты. Водоснабжение осуществляется индивидуальными насосными установками, или используется колодезная вода. Имеется природный источник "Ключик". Для обогрева помещений применяется печное и электрическое отопление.

Образование 
В посёлке Ключевом находится вспомогательная школа-интернат, построенная в 1967 году. Но после перестройки часть детей распустили, а другую часть перевели в другие интернаты. С тех пор стоит заброшенной. Дети, живущие посёлке, учатся преимущественно в школе № 23 и училищах в городе Серове. Малыши посещают ДОУ в пос. Вятчино.

Производство и услуги 
Население посёлка преимущественно занимается сельским хозяйством. Имеется лесопилка. Есть здание, в котором был магазин, с некоторых пор пустует. В летне-осенний период некоторые жители продают грибы или ягоды на автостраде.

Транспорт и связь 
Через Ключевой проходит автодорога, по которой следуют пригородные маршрутные такси и автобусы. Предоставляются услуги операторов мобильной связи. Проводной интернет отсутствует. Единственный способ попасть в сеть — с мобильного телефона или через USB-модем таких операторов связи, как «Билайн» и «Мотив».

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Серовского городского округа